Griekenland was een van de deelnemende landen aan het wereldkampioenschap voetbal 2014 in Brazilië. Het was de derde deelname voor het land. Griekenland werd in de tweede ronde uitgeschakeld door Costa Rica.

Kwalificatie 
Griekenland heeft zich geplaatst door in het UEFA-kwalificatietoernooi als tweede te eindigen achter Bosnië en Herzegovina. Deze tweede plaats gaf recht op een plaats in een play-off wedstrijd tegen Roemenië. De wedstrijden eindigden in 3–1 en 1–1 voor Griekenland.

Kwalificatieduels

Groep G

Wedstrijden

Play-off

Het wereldkampioenschap 
Op 6 december 2013 werd er geloot voor de groepsfase van het WK in Brazilië. Griekenland werd als tweede ondergebracht in Groep C en kreeg zo Belo Horizonte, Natal en Fortaleza als speelsteden voor de groepsfase. Ook Colombia, Ivoorkust en Japan kwamen in Groep C terecht.

De FIFA maakte op 13 mei bekend dat de slogan van het Griekse elftal, zichtbaar op de spelersbus, "Οι ήρωες παίζουν όπως οι Έλληνες" is, dat "Helden spelen als Grieken!" betekent. De slogan werd door supporters gekozen.

Uitrustingen

Technische staf

Selectie

Afvallers

Groep C

1/8 finale 

Land op het wereldkampioenschap voetbal 2014